Le tournoi de tennis de Suzhou est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie WTA 125, se dispute du  au .

Anna-Lena Friedsam remporte le simple dames. En finale, elle bat Duan Ying-Ying, décrochant à cette occasion le  de sa carrière dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Chan Chin-Wei et Chuang Chia-Jung.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Suzhou
 Saison 2014 de la WTA

Lien externe

Navigation 

WTA 2014
Suzhou
Tennis en Chine en 2014
Tennis en août 2014